Впервые соревнования по кёрлингу проводились на зимних юношеских Олимпийских играх 2012 года.

Проводятся соревнования в двух дисциплинах — смешанные команды (национальная сборная) и смешанные пары (составлены из спортсменов разных стран, участвующих в смешанных командах; турнир среди смешанных пар начинается после окончания соревнований смешанных команд).

В 2012 и 2016 годах в соревнованиях принимали участие 16 смешанных команд (двое юношей и двое девушек), в 2020 количество команд увеличилось до 24.

Медалисты

Смешанные команды

Смешанные пары

Общий медальный зачёт (команды + пары) 
После Зимних юношеских Олимпийских игр 2020.

Страны-участники

Примечания

Ссылки 
 Кёрлинг на зимних юношеских Олимпийских играх на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга

Зимние юношеские Олимпийские игры